El Tranelec Foot Ball Club y Socorros Mutuos,  más conocido como Tranelec FBC, fue un club de fútbol del Perú, del distrito del Cercado, en la ciudad de Arequipa en el Departamento de Arequipa. Fue fundado el 13 de junio de 1921 y participó en la Liga de fútbol de la ciudad hasta su desaparición a mediados de los años 50.

Historia 

La idea de formar un club de fútbol que representara a los trabajadores del Tranvía Eléctrico de Arequipa, que por esos años era el principal medio de transporte en Arequipa, venia rondando la cabeza de sus miembros desde ya hacia bastante tiempo, hasta que un 13 de junio de 1921, el  Tranelec FBC fue oficialmente fundado en la Calle Tacna y Arica 157, en las oficinas del Tranvía Eléctrico por sus mismos trabajadores, siendo su primer presidente don Mariano J. Valdivia. Su primer local institucional se encontraba localizado en una sección del edificio de la estación para luego mudarse al Boulevard Parra, actual Avenida Mario Vargas Llosa. 

Su primera aparición en la máxima categoría del fútbol arequipeño se dio el 17 de mayo de 1925 cayendo derrotado por tres goles a manos del veterano Sport Victoria; no obstante, su primer partido oficial lo disputó un 16 de noviembre de 1924 en el último torneo de la temporada futbolística enfrentando al segundo equipo del Independencia con el cual empataría a dos goles. Su primera gran campaña la logró en 1928 al alcanzar el subcampeonato de la Liga de fútbol de Arequipa al derrotar en un partido por el desempate de puntos al Sportivo Huracán, en aquel entonces novel equipo, a pesar de que ninguno de los dos tendría chance de colocarse segundo sino fuera por el hecho de que el White Star fue expulsado de la Liga por actos indisciplinados en la final de aquel año. El primer título alcanzado lo logró en 1934 al adjudicarse el Torneo Cusco (Nombrado así en honor al cuarto centenario de la fundación de aquella ciudad) derrotando en la final al FBC Piérola. El máximo logro que se le atribuye corresponde al campeonato del año de 1943 al derrotar por 1 a 0 al White Star en la fecha final, haciéndose acreedor de trofeo donado por la colonia China y cortando la racha de títulos del FBC Piérola. En 1956, el Tranelec FBC desaparece oficialmente del fútbol arequipeño al vender la categoría a la Asociación de Residentes de Majes en la ciudad, quienes incursionan en el fútbol del Cercado con el Club Social Castilla.

Uniforme 
 Uniforme titular: Camiseta roja, pantalón azul marino, medias blancas.
 Uniforme alterno: Camiseta blanca, pantalón blanca, medias blancas.

Estadio

Palmarés

Torneos locales 
 Campeón de la Liga Provincial de Arequipa (1): 1943

Enlaces externos 

 Historias del Fútbol Arequipeño

Referencias 

Equipos de fútbol desaparecidos de Perú
Equipos de fútbol de Arequipa
Equipos de fútbol fundados en 1921